Wyspa Man (ang. Isle of Man) – wyspa na Morzu Irlandzkim w archipelagu Wysp Brytyjskich
 Isle of Man – wyspa w archipelagu Nikobarów